Drzymała:
 Michał Drzymała
 Zbigniew Drzymała